Гран-при Италии  года — восьмой и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1957 года. Автогонки прошли 8 сентября 1957 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Стирлинг Мосс 72 круга (1-3, 5, 11, 21-87); Жан Бера 2 круга (4, 6); Хуан-Мануэль Фанхио 4 круга (7-10); Тони Брукс 4 круга (12-15); Стюарт Льюис-Эванс 5 кругов (16-20).
 Обмен автомобилями:
 Автомобиль №8: Джорджо Скарлатти (50 кругов) и Харри Шелл (34 круга). Они разделили два очка за пятое место.
 Автомобиль №28: Андре Симон (40 кругов) и Отторино Волонтерио (33 круга).

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии